Aires Nunes de Valadares (1110 -?) foi um Cavaleiro medieval e Rico-homem do Reino de Portugal que chegou a Portugal vindo da Galiza. Foi o fundador da família Valadares junto das fronteiras com o rio Minho, nos princípios do século XII.

Relações familiares 
Foi filho de Pedro Árias de Aldana e de Egilona Soares Deza. Casou com Ximena Nunes (1120 -?), de quem teve:

Soeiro Aires de Valadares (1140 -?) casou por duas vezes, a primeira com  Elvira Nunes Velho e a segunda com Maria Afonso de Leão (c. 1190 -?), filha do rei Afonso IX de Leão e de Teresa Gil de Soverosa (1170 -?), filha de Gil Vasques de Soverosa (1150 -?) e de Maria Aires de Fornelos (1180 -?). 
João Aires de Valadares (1150 -?) casou com Gontinha Gomes de Penagate, filha de Gomes Viegas de Penagate.
Pero Aires de Valadares (ou de Grava) casou com Mór Pais de Bravães, filha de Paio Vasques de Bravães e de Sancha Soares Velho.

É trisavô de Gil Rodrigues de Valadares (São Frei Gil).

Referências 
Pizarro, José Augusto de Sotto Mayor, Linhagens Medievais Portuguesas - 3 vols,  Universidade Moderna, 1ª Edição, Porto, 1999. vol. 2-pg. 190 (Valadares).

Ligações externas 
A Nobreza Medieval Portuguesa no Contexto Peninsular. 

Nobres do Condado Portucalense